Алешина:

 Алешина — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области.
 Алешина — река в России, протекает в Рязанской области, Тамбовской области.